Каталани () — итальянская фамилия:
 Каталани, Анджелика (1780—1849) — оперная певица
 Каталани, Альфредо (1854—1893) — композитор

См. также 
 Каталан